Het WTA-tennistoernooi van Ostrava (officieel J&T Banka Ostrava Open) van 2020 vond plaats van 19 tot en met 25 oktober 2020 in de Tsjechische stad Ostrava. Het was de eerste editie van het toernooi; het kwam in plaats van het WTA-toernooi van Zhengzhou, dat was geannu­leerd wegens de coronapandemie. Er werd gespeeld op hardcourt­binnenbanen.

Wit-Russin Aryna Sabalenka speelde op beide finales. Zij won de eindstrijd in het enkelspel door haar landgenote Viktoryja Azarenka te verslaan. Samen met de Belgische Elise Mertens won Sabalenka ook de dubbelspeltitel.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Oekraïense Elina Svitolina kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het derde reekshoofd, Aryna Sabalenka, won het toer­nooi. In de geheel Wit-Russische finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Viktoryja Azarenka in twee sets. Het was Sabalenka's achtste WTA-titel, de tweede van 2020. Zij won US$ 50.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was het zevende reekshoofd – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uitgeschakeld door Viktoryja Azarenka.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Elise Mertens en Aryna Sabalenka won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Gabriela Dabrowski en Luisa Stefani in twee sets. Het was hun vierde gezamen­lijke titel. De Belgische Mertens had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Wit-Russin Sabalenka één.

Het Belgisch/Nederlands koppel Kirsten Flipkens en Demi Schuurs bereikte de halve finale, waarin zij het moesten afleggen tegen de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Ostrava 2020
Ostrava